Arvika este un oraș în Suedia.
Se află la o altitudine de 58 m deasupra nivelului mării. Are o suprafață de 1.169 ha. Populația este de 13.950 locuitori, determinată în 31 decembrie 2020.

Demografie

Vezi și 

 Listă de orașe din Suedia

Orașe din Suedia